Xigu bezeichnet:

 Xigu (西固区), Stadtbezirk der Stadt Lanzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Xigu (Baishui) (西固镇), Großgemeinde im Kreis Baishui in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xigu (Qingxu) (西谷乡), Gemeinde im Kreis Qingxu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xigu (Wenshan) (喜古乡), Gemeinde der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xigu (Hongqiao) (西沽街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongqiao in der chinesischen Stadt Tianjin